Плёмёр-Боду́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Кот-д’Армор, округ Ланьон, кантон Перрос-Гирек.

Население (2019) — 3 857 человек.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 430 км к западу от Парижа, в 155 км северо-западнее Ренна, в 65 км к северо-западу от Сен-Бриё, в 28 км от национальной автомагистрали N12.

Коммуна расположена на южном берегу пролива Ла-Манш.

История 
На территории Плёмёр-Боду были обнаружены следы пребывания человека разных эпох, начиная с палеолита. В VI веке в этом месте поселился монах с Британских островов по имени Бодо (Боду). В переводе с бретонского Плёмёр-Боду означает "«Приход Боду». Приблизительно в это же время другой монах, Юзек, основал здесь небольшой монастырь. В Средние Века за Плёмёр-Боду вели борьбу сеньоры Кезюрек и Кердюэль; на территории первых находилась старинная часовня Святого Юзека, вторые построили замок, сохранившийся до наших дней.

Составной частью коммуны Плёмёр-Боду является остров Гранд, с 1894 года соединенный с материковой частью мостом. В XIX — начале XX веков на острове активно разрабатывались гранитные карьеры. Гранит острова Гранд использовался главным образом для изготовления брусчатки и бордюров тротуаров, в том числе парижских.

Достопримечательности 
 Парк телекоммуникаций Cité des télécoms
 Реконструкция галльской деревни
 Замок Кердюэль (XIII век). Исторический памятник с 1978 года
 Часовня Сен-Самсон (XVI век). Исторический памятник с 1964 года
 Менгир Сен-Дюзек (эпоха неолита). Исторический памятник с 1889 года
 Менгир возле часовни Сен-Самсон (эпоха неолита). Исторический памятник с 1964 года
 Галерея-мегалит (гробница коридорного типа) Ти-Лиа или Ти-ар-К’Орранден (эпоха неолита). Исторический памятник с 1956 года
 Монументальный крест Сен-Самсон (XVII век). Исторический памятник с 1964 года
 Монументальный крест на Церковной площади (1621 год). Исторический памятник с 1964 года

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 4,6 %
 промышленность — 5,3 %
 строительство — 15,9 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 44,2 %
 государственные и муниципальные службы — 30,0 %

Уровень безработицы (2018) — 11,3 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Кот-д’Армор — 11,5 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 24 180 (Франция в целом — 21 730, департамент Кот-д’Армор — 21 230).

В 2007 году среди 2490 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1672 были экономически активными, 818 — неактивными (показатель активности — 67,1 %, в 1999 году было 66,5 %). Из 1672 активных работали 1536 человек (805 мужчин и 731 женщина), безработных было 136 (67 мужчин и 69 женщин). Среди 818 неактивных 186 человек были учениками или студентами, 411 — пенсионерами, 221 были неактивными по другим причинам.

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Плёмёр-Боду с 2010 года занимает Филипп Терьен (Pierre Terrien). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый список победил в 1-м туре, получив 58,97 % голосов.

Города-побратимы 
  Кросхейвен (Ирландия, с 1992)

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Коммуны департамента Кот-д’Армор